Egle, en la mitología griega, puede referirse a los siguientes personajes:

 Egle, hija de Asclepio.
 Egle, la más bella de las náyades, hija de Zeus y Neera, con quien Helios tuvo a las Cárites.
 Egle, una de las helíades, hijas de Helios y Clímene y hermanas de Faetón. Apenadas por la muerte de su hermano fueron transformadas en alisos o álamos, convirtiéndose sus lágrimas en ámbar.
 Egle, una de las hespérides.
 Egle, una ninfa, hija de Panopeo, que fue amada por Teseo, y por quien éste abandonó a Ariadna en la isla de Día.
 Egle, una de las niñeras de Dioniso.

Además,  Egle puede hacer referencia a:
 Egle, un asteroide.

Referencias